Moura Morta (Castro Daire), een plaats in de Portugese gemeente Castro Daire
 Moura Morta (Peso da Régua), een plaats in de Portugese gemeente Peso da Régua